Доналд Вејн Џонсон () је амерички глумац, рођен 15. децембра 1949. године у Флат Крику (Мисури).

Филмографија 

|-
| 1970 || The Magic Garden of Stanley Sweetheart || Stanley Sweetheart ||
|-
| 1971 || Zachariah || Matthew ||
|-
| 1973 ||  || Stanley Cole ||
|-
| 1974 || Lollipops, Roses and Talangka || Franky || 1st Filipino movie
|-
| 1975 || A Boy and His Dog || Vic || 
|-
| 1975 || Return to Macon County || Harley McKay ||
|-
| 1978 || Swan Lake || Benno (voice) || English version
|-
| 1981 || Soggy Bottom, U.S.A. || Jacob Gorch ||
|-
| 1982 || Melanie || Carl ||
|-
| 1982 || Aladdin and the Wonderful Lamp || Wazir's Son (voice) || English version
|-
| 1985 || Cease Fire || Tim Murphy ||
|-
| 1987 || G.I. Joe: The Movie || Lieutenant Vincent R. Falcone/Lt. Falcon (voice) || 
|-
| 1988 || Sweet Hearts Dance || Wiley Boon ||
|-
| 1989 || Dead Bang || Jerry Beck ||
|-
| 1990 || The Hot Spot|| Harry Madox ||
|-
| 1991 || Harley Davidson and the Marlboro Man || Robert Anderson/The Marlboro Man ||
|-
| 1991 || Paradise || Ben Reed ||
|-
| 1993 || Born Yesterday || Paul Verrall ||
|-
| 1993 || Guilty as Sin || David Edgar Greenhill ||
|-
| 1996 || Tin Cup || David Simms ||
|-
| 1998 || Goodbye Lover || Ben Dunmore ||
|-
| 2007 || Moondance Alexander || Dante Longpre ||
|-
| 2007 || Bastardi || Sante Patene || 
|-
| 2008 || Long Flat Balls II || Admiral Burnett || 
|-
| 2008 || Torno a vivere da solo || Nico ||
|-
| 2010 || When in Rome || Mr. Martin || Uncredited
|-
| 2010 || Machete || Lt. Von Jackson ||
|-
| 2011 || Four Loko Vineyards || Mr. Four Loko || Online short film
|-
| 2011 || A Good Old Fashioned Orgy || Jerry Keppler || Uncredited
|-
| 2011 || Bucky Larson: Born to Be a Star || Miles Deep ||
|-
| 2012 || Django Unchained || Spencer "Big Daddy" Bennett ||
|-
| 2014 || Cold in July || Jim Bob Luke ||
|-
| 2014 || The Other Woman || Frank Whitten ||
|-
| 2015 || Alex of Venice || Roger || 
|-
| 2017 || Vengeance: A Love Story || Jay Kirkpatrick || 
|-
| 2017 || Brawl in Cell Block 99 || Warden Tuggs || 
|-
| 2018 || Book Club || Arthur ||
|-
| 2019 || Нож у леђа || -{Knives Out}- || Ричард Дриздејл
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1949.
Амерички глумци
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Сатурн